Lucknow może dotyczyć: 
 Lucknow – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Lucknow – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Lucknow – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh